Valeđo ima više značenja:
 Valeđo (Bijela)
 Valeđo